Ситенко () — украинская фамилия.

Известные носители:
 Ситенко, Алексей Григорьевич (1927—2002) — советский украинский физик, профессор, академик АН УССР (1982);
 Ситенко, Валентин Михайлович — д.м.н., профессор;
 Ситенко, Василий Павлович — старший сержант Красной Армии, полный кавалер ордена Славы.
 Ситенко, Михаил Иванович (1885—1940) — советский врач, ортопед-травматолог.